Téléphérique des Glaciers peut désigner :
 le téléférique de l'Aiguille du Midi, un ancien téléphérique de France en service de 1924 à 1951 et appelé « téléphérique des Glaciers » au moment de sa désaffectation pour le distinguer du nouveau téléphérique de l'Aiguille du Midi en service depuis 1954 ;
 la télécabine Panoramic Mont-Blanc, un téléphérique de France en service depuis 1957 et parfois appelé « téléphérique des Glaciers » du côté italien, dans la Vallée d'Aoste ;
 l'ensemble des téléphériques traversant le massif du Mont-Blanc  parfois appelés « téléphérique(s) des Glaciers » du côté italien, dans la Vallée d'Aoste.

Voir aussi 
 Téléphériques des Glaciers de la Meije